I parenti terribili (Les Parents terribles) – commedia teatrale di Jean Cocteau del 1938
I parenti terribili (Les Parents terribles) – film di Jean Cocteau del 1948
Les Parents terribles – film per la televisione di Josée Dayan del 2003